Kolarik oder Kolařík ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Kolarik (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Christian Kolarik (* 1972), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Pavel Kolařík (* 1972), tschechischer Eishockeyspieler